

Musica 
 Il pescatore – brano musicale di Fabrizio De André
 Il pescatore/Marcia nuziale – singolo di Fabrizio De André del 1970
 Il pescatore/Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers – singolo di Fabrizio De André del 1978
 Il pescatore/Bocca di rosa – singolo di Fabrizio De André e della Premiata Forneria Marconi del 1979

Altro 
 Il pescatore – cortometraggio muto italiano del 1907